El término «Weekend» (fin de semana, en inglés) - o su plural «Weekends», así como «The Weekend» o «The Weekends» - puede referirse a:

Significado 
 Fin de semana, dos últimos días de la semana, sábado y domingo.

Cine y televisión 
Películas
 Week-end (1935), película danesa - dirigida por Lau Lauritzen Jr. y Alice O'Fredericks.
 Week End (1967), película franco-italiana - dirigida por Jean-Luc Godard.
 The Weekend (1999), película británico-estadounidense - dirigida por Brian Skeet.
 El weekend ("The Long Weekend") (2005), película estadounidense - dirigida por Pat Holden.
 Long Weekend (2008), película australiana - dirigida por Jamie Blanks.
 Weekend (2009), película chilena - dirigida por Joaquín Mora.
 Weekend (2011), película británica - dirigida por Andrew Haigh.
 Family Weekend (2013), película estadounidense - dirigida por Benjamin Epps.
Televisión
 The Weekend (2011), episodio (T01E07) de la serie Homeland.

Música 
Artistas
 The Weeknd, cantante canadiense.
Agrupaciones
 The Weekend (f. 1998), banda de Canadá.
 Weekend (f. 1981), banda de Escocia.
 Weekend (f. 2009), banda de Estados Unidos.
Álbumes
 The Weekend (2002), álbum de Hey Mercedes.
 Weekend (2001), álbum de Kenny Lattimore.
 The Weekend (2009), álbum de Smashproof.
 Weekend (2013), álbum de The Sounds.

Canciones
 Weekend (2007), canción de Bloodhound Gang.
 Weekend (2006), canción de Daz.
 Weekend (1979), canción de Earth and Fire.
 Weekend (2005), canción de Ladytron.
 The Weekend (2004), canción de Michael Gray.
 Week End (2003), canción de Lorie.
 The Weekend (1987), canción de Steve Wariner.
 Week End (1990), canción de X Japan.
 Weekend (1961), canción de Eddie Cochran.
Weekend (2021), canción de Taeyeon